Hans Georg Jacob Stang er navnet på flere personer, blandt andre:

 Hans Georg Jacob Stang (1830–1907), norsk stiftamtmand

 Hans Georg Jacob Stang (1858–1907), norsk statsråd